Ascopolyporus är ett släkte av svampar. Ascopolyporus ingår i familjen Cordycipitaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Ascopolyporus